Stahnke ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Stahnke (* 1965), Geburtsname der Eisschnellläuferin Angela Hauck
 Christina Musculus-Stahnke (* 1962), deutsche Politikerin (FDP)
 Claus Stahnke (* 1955), deutscher Schauspieler
 Ernst Stahnke (1887–1976), deutscher Chirurg
 Frank Stahnke (* 1968), deutscher American-Football-Spieler
 Günter Stahnke (1928–2018), deutscher Regisseur
 Herbert Stahnke (1902–198?), deutscher Zoologe
 Laura Stahnke (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Manfred Stahnke (* 1951), deutscher Komponist
 Martin Stahnke (1888–1969), deutscher Ruderer
 Susan Stahnke (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Wolf-Dietrich Stahnke (1942-1918), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Stanke